Dijkshorn , vroeger Oosterdijkshorn, een buurtschap in de gemeente Groningen in de provincie Groningen in Nederland
Westerdijkshorn, een plaats in de gemeente Het Hogeland in de provincie Groningen in Nederland